Léonel de Moustier (1817-1869), Frans diplomaat en politicus.
 Léonel de Moustier (1882-1945), Frans zakenman, politicus en weerstander. Kleinzoon van de andere Léonel.